Инклюз — ископаемые остатки живого организма, попавшего в янтарь. Наиболее часто в форме инклюзов сохраняются наземные членистоногие (насекомые, паукообразные) и растения, реже — ископаемые остатки позвоночных, в том числе млекопитающих.

Описание 
Инклюзы — частицы флоры и фауны, попавшие в древнюю смолу и застывшие на миллионы лет. Самые распространенные включения — частицы членистоногих и растений, очень редко встречаются позвоночные и млекопитающие. Янтарь с инклюзами составляет около 10 % от всего добываемого янтаря. Особая кристаллическая структура ископаемой смолы, пузырьки воздуха, инклюзы, различная степень прозрачности делают солнечный камень оригинальным, а изделия из него — эксклюзивными.

Мелкое насекомое прилипало к вязкой смоле, не имея возможности выбраться, со временем его покрывали всё новые слои смолы, тем самым обеспечивая его сохранность. Чтобы капля смолы стала янтарём, ей было необходимо, затвердев, попасть в воду, где она не имела бы возможности высохнуть, окислиться и разложиться.

Палеонтологи широко используют такой янтарь в качестве материала для исследования строения древних насекомых. Авторы книг и режиссёры фантазируют на тему янтарных инклюзов, создавая фантастические сюжеты. Мастера ювелирных дел особо ценят такие камни за их эксклюзивность и необычность.

Кроме насекомых, в янтаре застывали и другие представители фауны. Лягушки, скорпионы и ящерицы, замурованные в древней смоле, представляют огромную ценность не только для палеонтологов, но и для коллекционеров.

Членистоногие — самые распространенные включения в янтаре. Помимо них встречаются также и растительные инклюзы: кусочки мха, коры деревьев, стебельки и т. д. Также нередки минеральные инклюзы, в числе которых — пирит, пузырьки воздуха и газа. Интерес представляют и такие частицы, как шерсть, волос, перья и чешуя животных. В янтаре из Бирмы нашли гекконов и хамелеонов.

В янтаре также встречаются неорганические инклюзы: видимые пузырьки воздуха и воды. Неорганические инклюзы, которые часто путают с растительными и животными включениями, получили название псевдоинклюзов.

Некоторые учёные считали, что насекомых из янтаря можно использовать для изучения ДНК древней фауны. Но исследования британских учёных из Манчестерского университета доказали, что это невозможно.

Применение в палеонтологии 
Инклюзы, наряду с другими окаменелостями, интенсивно используют палеонтологи. Янтарь обеспечивает хорошую сохранность ископаемых остатков, что позволяет исследовать даже тонкие детали строения организма. В случае некоторых групп членистоногих (например, пауков), инклюзы в янтаре представляют собой основной материал для исследования ископаемых форм.

Инклюз в культуре 
 В фильме «Парк Юрского периода» ДНК динозавров добывали из инклюзов комаров, пивших их кровь.
 В книге Иоанны Хмелевской «Золотая муха» действие разворачивается вокруг трех огромных кусков янтаря с инклюзами.
 В книге Анджея Сапковского «Последнее желание» ведьмак Геральт советует расколдованной упырице, не снимая, носить инклюз (сапфир с пузырьком воздуха).

Примечания

Ссылки